Борис Гусаков:
 Гусаков, Борис Николаевич (1941—2015) — советский киноактёр.
 Гусаков, Борис Васильевич (1938—1970) — советский серийный насильник и убийца.